Saint-Germain-des-Bois puede referirse a: 

 Saint-Germain-des-Bois, comuna francesa situada en Cher.
 Saint-Germain-des-Bois, comuna francesa situada en Nièvre.